Селище міського типу:
 Іванівське — Луганська область, Алчевський район
Села:
 Іванівське — Донецька область, Бахмутський район
 Іванівське — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Іванівське — Запорізька область, Запорізький район
 Іванівське — Сумська область, Конотопський район
 Іванівське — Харківська область, Красноградський район

Див. також 
 Івановське